Frederik Willem Conrad (1800-1870), waterbouwkundige, spoorwegingenieur
 Frederik Willem de Klerk (1936-2021), president van Zuid-Afrika
 Frederik Willem I van Brandenburg (1620-1688), keurvorst van Brandenburg-Pruisen
 Frederik Willem van Brunswijk (1771-1815), hertog van Brunswijk
 Frederik Willem I van Hessen-Kassel (1802-1875), keurvorst van Hessen-Kassel
 Frederik Willem van Mecklenburg-Schwerin (1675-1713), hertog van Mecklenburg-Schwerin
 Frederik Willem van Mecklenburg-Strelitz (1819-1904), groothertog van Mecklenburg-Strelitz
 Frederik Willem I van Nassau-Siegen (1680-1722), vorst van Nassau-Siegen (1691-1722)
 Frederik Willem II van Nassau-Siegen (1706-1734), vorst van Nassau-Siegen (1722-1734)
 Frederik Willem van Nassau-Weilburg (1768-1816), vorst van Nassau-Weilburg (1788-1806), vorst van Nassau (1806-1816)
 Frederik Willem I van Pruisen (1688-1740), koning van Pruisen
 Frederik Willem II van Pruisen (1744-1797), koning van Pruisen
 Frederik Willem III van Pruisen (1770-1840), koning van Pruisen
 Frederik Willem IV van Pruisen (1795-1861), koning van Pruisen
 Frederik Willem II van Saksen-Altenburg (1602-1669), hertog van Saksen-Altenburg
 Frederik Willem III van Saksen-Altenburg (1657-1672), hertog van Saksen-Altenburg
 Frederik Willem van Saksen-Meiningen (1679-1749), hertog van Saksen-Meiningen (in primogenituur)
 Frederik Willem I van Saksen-Weimar (1562-1602), hertog van Saksen-Weimar
 Frederik Willem van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785-1831), hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Berg, later van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Frederik Willem van Württemberg (1802-1881), hertog van Württemberg
 Frederik Willem Constantijn van Hohenzollern-Hechingen (1801-1869), vorst van Hohenzollern-Hechingen
 Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt (1772-1853), Nederlands politicus 
 Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt (1826-1906), Nederlands politicus
 Frederik Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg (1665-1684), graaf van Nassau-Weilburg (1675-1684)
 Frederik Willem Nicolaas Albert van Pruisen (1837-1906), prins van Pruisen
 Frederik Willems (1979- ), Vlaams wielrenner